

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Ponikiew – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice 
 Ponikiew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk 
 Ponikiew – część wsi Międzybrodzie Bialskie w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Czernichów 
 Ponikiew – część wsi Płociczno w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno

Zobacz też 
 Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Ponikiew Wielka, Zawady-Ponikiew
 Ponikwa